KMines est un démineur (jeu) pour KDE, originairement créé en 1996 par Nicolas Hadacek, Mauricio Piacentini et Dmitry Suzdalev, sous licence GPL.

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel
 KMines sur kde.org
 Documentation de KMines pour KDE 3

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel KDE